Медве́дево и Медведёво — топоним:

Белоруссия 
 Медведево — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Медведево — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Медведево — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Медведёво — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Медведево — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
Архангельская область
 Медведево — деревня в Каргопольском районе.
 Медведево — деревня в Онежском районе.

Владимирская область
 Медведево — деревня в Вязниковском районе.

Волгоградская область
 Медведево — село в Даниловском районе.

Вологодская область
 Медведево — деревня в Вологодском районе.
 Медведево — деревня в Грязовецком районе, Перцевское муниципальное образование.
 Медведево — деревня в Грязовецком районе, Сидоровское муниципальное образование.
 Медведево — деревня в Сокольском районе, Нестеровское сельское поселение.
 Медведево — деревня в Сокольском районе, Пригородное сельское поселение.
 Медведево — деревня в Тотемском районе.

Ивановская область
 Медведево — деревня в Лухском районе.
 Медведево — деревня в Тейковском районе.

Калининградская область
 Медведево — посёлок в Зеленоградском районе.

Костромская область
 Медведево — деревня в Мантуровском районе.

Липецкая область
 Медведево — деревня в Лебедянском районе.

Марий Эл
 Медведево — посёлок городского типа в Медведевском районе.

Московская область
 Медведево — деревня в Воскресенском районе.
 Медведево — деревня в Ступинском районе.

Нижегородская область
 Медведево — деревня в Семёновском районе.

Новгородская область
 Медведево — деревня в Мошенском районе.
 Медведево — деревня в Пестовском районе, Богословское сельское поселение.
 Медведево — деревня в Пестовском районе, Охонское сельское поселение.

Орловская область
 Медведево — деревня в Орловском районе.

Пермский край
 Медведево — деревня в Большесосновском районе.
 Медведево — село в Кишертском районе.

Псковская область
 Медведево — деревня в Гдовском районе.
 Медведево — деревня в Палкинском районе.

Рязанская область
 Медведево — деревня в Рыбновском районе.

Свердловская область
 Медведево — село в Верхнесалдинском городском округе.

Смоленская область
 Медведево — деревня в Темкинском районе.

Тверская область
 Медведево — деревня в Бельском районе.
 Медведево — деревня в Вышневолоцком районе.
 Медведево — деревня в Кашинском районе.
 Медведево — деревня в Конаковском районе.
 Медведево — деревня в Краснохолмском районе.
 Медведево — деревня в Ржевском районе.
 Медведево — деревня в Селижаровском районе.
 Медведево — деревня в Торопецком районе.
 Медведево — станция Октябрьской железной дороги.

Тюменская область
 Медведево — село в Голышмановском районе.

Челябинская область
 Медведево — село в Чебаркульском районе.

Ярославская область
 Медведево — деревня в Большесельском районе.
 Медведево — деревня в Первомайском районе.
 Медведево — деревня в Ростовском районе.
 Медведево — деревня в Тутаевском районе.
 Медведево — деревня в Ярославском районе.
 Медведево — урочище в Вощиковском сельсовете Пошехонского района.
 Медведево — посёлок в Ярославле.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Медведево — село в Черноморском районе.

Украина 
 Медведево — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Медведево — село в Кролевецком районе Сумской области.